

События

Римская империя 
 Император: Клавдий.
 Консулы: Децим Юний Силан Торкват и Квинт Гатерий Антонин.
 Консулы-суффекты: Публий Требоний, Квинт Цецина Прим и Публий Кальвизий Рузон.
 9 июня — свадьба Нерона и Клавдии Октавии
 В Олимпии прошли 208-е Олимпийские игры
 Основан город Forum Julii, позднее — Civitas Austriae, в настоящее время Чивидале-дель-Фриули
 Тетрархом Батанеи и Трахонитиса стал Ирод Агриппа II (27-ок.93/96), сын Ирода Агриппы I
 Апостол Симон Кананит начал проповедь христианства в Абхазии
 Когурё стало централизованным государством под властью вана Тхэджо

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 53 году
 15 сентября — Марк Ульпий Траян, римский император.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 53 году
 Вителлий Петрониан — сын будущего императора Вителлия.
 Квинт Курций Руф — древнеримский историк, биограф Александра Македонского (дата смерти примерная)
  — король Когурё (48—53)
 Тит Статилий Тавр — консул Римской империи 44 года, покончил жизнь самоубийством в связи с происками Агриппины
 Эмилия Лепида (4/3 г. до н. э. — 53 г.) — правнучка Августа, сестра Марка Лепида Младшего, жена Марка Юния Силана, отравлена по приказу Агриппины.

См. также